egoo bezeichnet:

 Eisenbahngesellschaft Ostfriesland-Oldenburg, Eisenbahngesellschaft Ostfriesland-Oldenburg mbH
 egoo (Magazin), Online-Magazin zu Mass Customization und Personalisierung